Три Ива́на (Карасозе́рский) — родник в Медвежьегорском районе Республики Карелия, гидрологический памятник природы регионального значения. Площадь охраняемой зоны 125 га.

Общие сведения 
Располагается в 6 км восточнее деревни Черкасы, к северу от озера Карасозеро.

Родник восходящий, с дебитом 0,5—2,8 л/с. Величина минерализации 60—90 мг/л. Температура +4,4…+5,2 °C.

Вода источника пресная гидрокабонатная, кальциево-магниевая.

Целебные свойства 
Родник издавна известен как целебный. В церковные праздники из деревни Карасозеро к роднику совершался крестный ход, заканчивающийся омовением родниковой водой верующих. Родник посещали паломники соседних с Олонецкой губерний.

Установлено клиническими наблюдениями, что вода источника помогает при экземе и при лечении желудочно-кишечных заболеваний и язв.

Примечания

Литература 
 Старцев Н. С. Природные воды Заонежского полуострова // «Кижский вестник». 1993. № 2
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. С. 184—384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8

Ссылки 
 
 
 
 

Родники Карелии
Памятники природы Карелии
Медвежьегорский район